Shoreditch ist der Name

 eines Stadtteils von London, siehe Shoreditch
 eines Dorfes in der englischen Grafschaft Somerset, siehe Shoreditch (Somerset)
 eines ehemaligen Stadtbezirks von London, siehe Metropolitan Borough of Shoreditch
 einer stillgelegten U-Bahn-Station, siehe Shoreditch (London Underground)
 eines Bahnhofs in London, siehe Bahnhof Shoreditch High Street